Magic Tour — концертный тур рок-группы Queen

«Magic Tour» — музыкальный альбом («Eurodance») продюсера Юрия Чернавского. Берлин, Германия. 1994.